Die Saison 2007/08 im DVV-Pokal begann mit dem Achtelfinale am 17./18. November (Männer) bzw. 25./28. November (Frauen) und endete mit den Endspielen am 9. März im Gerry-Weber-Stadion in Halle. Pokalsieger 2008 wurden der VfB Friedrichshafen und der VfB 91 Suhl.

Mannschaften

Saisonverlauf 
Im Achtelfinale der Männer, für das sich neben der Bundesligisten noch weitere Mannschaften qualifizierten, setzten sich fast alle Favoriten durch. Rhein-Ruhr Volley aus Bottrop erreichte als einziger Zweitligist das Viertelfinale und scheiterte dort an Vizemeister evivo Düren, während der VfB Friedrichshafen in der Neuauflage des letztjährigen Endspiels den Moerser SC besiegte. Der Titelverteidiger zog mit einem knappen Sieg beim SCC Berlin erneut ins Finale ein, während Düren nach dem Halbfinal-Erfolg gegen Eltmann die Chance auf den ersten Titel der Vereinsgeschichte hatte. Letztlich konnte sich der VfB durchsetzen und den zehnten Pokalsieg feiern.

Im Achtelfinale der Frauen schieden alle Zweitligisten aus. Köpenick und Dresden setzten sich in Bundesliga-Duellen durch. Der deutsche Meister scheiterte anschließend im Viertelfinale in Vilsbiburg, während Wiesbaden den Titelverteidiger aus Schwerin besiegte. Somit standen vier Mannschaften im Halbfinale, die noch nie Pokalsieger waren. Hamburg und Suhl qualifizierten sich schließlich für das Finale. Die Frauen aus Thüringen gewannen den ersten Titel ihrer Vereinsgeschichte.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Ergebnisse beim DVV

2007/08
Volleyballsaison 2007/08